O Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 1993 foi a 57ª edição do torneio, disputada entre os dias 18 de abril e 2 de maio de 1993, em Munique e Dortmund, Alemanha. Doze times participaram, com a Fase Preliminar consistindo em dois grupos de seis, com os quatro melhores times de cada grupo avançando às Quartas-de-final. A Rússia bateu a atual campeã Suécia para ganhar o Campeonato Mundial pela primeira vez.  A medalha ve bronze foi vencida por um time representando as Repúblicas Tcheca e Eslovaca, derrotando o Canadá em sua última partida como equipe unificada, apesar de a Dissolução da Tchecoslováquia ter ocorrido no início daquele ano.  A partir da temporada 1993-94, eles competiram separadamente.

Campeonato Mundial Grupo A (Alemanha)

Fase Preliminar

Grupo 1

Grupo 2

Quartas-de-final

Fase de Consolação (9º ao 12º lugar)

Semifinais

Fase de Consolação (11º e 12º lugar)

Disputa do 3º lugar

Final

Campeonato Mundial Grupo B (Holanda)

Campeonato Mundial Grupo C (Eslovênia)

Fase Classificatória

Grupo 1 (Letônia)

Grupo 2 (Bielorrússia)

Grupo 3 (Croácia/Eslovênia)

Grupo 4 (Turquia)

Fase Preliminar

Grupo 1

Grupo 2

Semifinais

Disputa do 3º lugar

Final

Tabela do Campeonato Mundial

Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo
1993 no hóquei no gelo